Em Uberaba, Minas Gerais, Brasil ocorrem dois sítios paleontológicos, Peirópolis e Serra da Galga, que apresentam ricas faunas de vertebrados e invertebrados do Cretáceo Superior do Brasil. Os depósitos fossilíferos estão localizados em rochas da Formação Marília, Grupo Bauru, Bacia do Paraná e são formados por fósseis de crocodilomorfos, dinossauros e outros répteis, além de anfíbios. Desde 2007 é um dos sítios geológicos do Brasil.

Sítios paleontológicos do Brasil